Daily Star réfère à :

 Daily Star, quotidien en langue anglaise publié au Bangladesh ;
 , quotidien en langue anglaise publié au Liban ;
 Daily Star, tabloïd anglais ;
 Arizona Daily Star, journal américain ;
 , journal irlandais ;
 Israel Daily Star, magazine électronique israélien francophone ;
 Daily Star, renommé en Daily News Egypt, journal égyptien ;

Fiction
 Daily Star (1938-1986), nom du journal The Daily Planet dans les premiers épisodes de la série Superman ;
 Le Daily Star, album de bande dessinée de Lucky Luke.